Anneline Kriel – modella e attrice sudafricana
 Jaco Kriel – rugbista a 15 sudafricano
 Jesse Kriel – rugbista a 15 sudafricano
 Marianne Kriel – ex nuotatrice sudafricana